

Сіблі — місто, штат Айова
 Сіблі — місто, штат Луїзіана
 Сіблі — місто, штат Північна Дакота
 Сіблі — селище, штат Іллінойс
 Сіблі — селище, штат Міссурі